Maraudeurs : groupe de personnages des romans Harry Potter.
 Maraudeurs : quelqu'un qui zone comme un loup pour attaquer sa proie

Voir aussi 
Maraudeur
 Maraudeur : mot employé au Canada pour désigner un « safety », joueur de football américain évoluant au sein de la formation défensive d'une équipe.
 Maraudeur : voilier dériveur lesté construit en série à partir d' sur un plan de Jean-Jacques Herbulot.

Autres
 Maraudeur masqué (« Masked Marauder ») : personnage fictif de l'univers Marvel.
 Merrill's Marauders : division de commandos américains pendant la Campagne de Birmanie.